Guasch puede hacer referencia:

Andrea Guasch, actriz, cantante y bailarina española.
Susana Guasch, periodista y presentadora de televisión española.
Tomás Guasch, periodista deportivo español.